Otradnoïe peut faire référence à :
 Otradnoïe, une ville de l'oblast de Léningrad, raïon de Kirovsk ;
 Otradnoïe, une ville de l’oblast de Léningrad, raïon de Priozersk ;
 Otradnoïe, un district de Moscou ;
 Otradnoïe, un village de l'oblast de Kaliningrad, aujourd'hui intégré à la ville de Svetlogorsk ;
 Otradnoïe, le nom d'une station du métro de Moscou.